Insoumis peut faire référence à :
 un insoumis, personne se mettant en situation d'insoumission ;
 Insoumis, journal clandestin, et mouvement de la Résistance intérieure belge durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Les Insoumis, mouvement et militantisme pour l'indépendance du Québec ;
 Insoumis, ou les Insoumis, une manière usuelle de nommer les membres du mouvement La France insoumise (un mouvement politique fondé par Jean-Luc Mélenchon).

Voir aussi 
 Insoumission ;
 Les Insoumises, film français réalisé par René Gaveau et sorti en 1956.